Die vom Niederrhein steht für:

 Die vom Niederrhein (Roman), Roman (1903) von Rudolf Herzog
 Die vom Niederrhein (1925), zweiteiliger deutscher Stummfilm
 Die vom Niederrhein (1933), deutscher Spielfilm von Max Obal